Proctor (von dem lateinischen Wort procurator, deutsch: „Verwalter, Geschäftsführer“) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Beauchamp-Proctor (1894–1921), südafrikanischer Pilot
 Candice Proctor (* 1964), US-amerikanische Autorin
 Charles Proctor (1906–1996), US-amerikanischer Skisportler
 Clare Proctor (1923–2019), australische Tennisspielerin
 David Proctor (* 1984), schottischer Fußballspieler
 Fletcher D. Proctor (1860–1911), US-amerikanischer Politiker

 Harvey Proctor (* 1947), britischer Politiker

 James Proctor († 2015), US-amerikanischer Politiker
 Lauren Proctor (* 1997), US-amerikanische Tennisspielerin
 Mary Proctor (1862–1957), US-amerikanische Astronomin
 Mortimer R. Proctor (1889–1968), US-amerikanischer Politiker
 Philip Proctor (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Ralph R. Proctor (1894–1962), US-amerikanischer Bauingenieur
 Redfield Proctor (1831–1908), US-amerikanischer Politiker
 Redfield Proctor junior (1879–1957), US-amerikanischer Politiker
 Richard Anthony Proctor (1837–1888), britischer Astronom

 Scott Proctor (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Shara Proctor (* 1988), anguillanische Weitspringerin
 Wayne Proctor (* 1972), walisischer Rugby-Union-Spieler
 William J. Proctor († 2015), US-amerikanischer Musikhistoriker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Proctor (Arkansas)
 Proctor (Colorado)
 Proctor (Illinois)
 Proctor (Kentucky)
 Proctor (Massachusetts)
 Proctor (Minnesota)
 Proctor (Montana)
 Proctor (Nevada)
 Proctor (North Carolina)
 Proctor (Oklahoma)
 Proctor (Pennsylvania)
 Proctor (Texas)
 Proctor (Vermont)
 Proctor (West Virginia)
 Proctor City (Tennessee)
 Proctor Township (Crittenden County, Arkansas)

Proctor steht für:
 Proctor (Mondkrater), einen Mondkrater
 Proctor (Marskrater), einen Marskrater

Siehe auch:
 Ruston, Proctor and Company, ehemaliges britisches Unternehmen
 Proctordichte, Dichte eines Bodens
 Procter